Chappes est le nom de différentes communes françaises :
 Chappes, dans l'Allier
 Chappes, dans les Ardennes
 Chappes, dans l'Aube
 Chappes, dans le Puy-de-Dôme

Voir aussi